Kwitajny – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk przy DW527
 Kwitajny – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk przy DW527

Linki zewnętrzne